Cet article liste les membres de l'Assemblée constituante de Norvège lors de l'adoption de la constitution le . Ceux-ci ont été élus lors de l'élections de 1814, qui a débuté au mois de février.

Membres de l'Assemblée

Références 

1814 en Norvège
Mai 1814